San Leonardo peut désigner :
 San Leonardo, commune italienne dans la région Frioul-Vénétie Julienne ;
 San Leonardo (Nueva Ecija), aux Philippines ;
 San Leonardo, station du métro de Milan ;
 San Leonardo de Yagüe, commune espagnole de la province de Soria en Castille-et-León.

Voir aussi 
 .